Conrad Meyer (...-1554), politico e giurista svizzero
Johann Conrad Meyer (1544-1604), giurista svizzero
 Conrad Meyer (1618-1689), pittore svizzero
 Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898), scrittore svizzero